Das Dameneinzel der French Open 1971 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Margaret Court. Das Finale bestritten Evonne Goolagong und Helen Gourlay, das Goolagong in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1971